Francesco Carnelutti (1879-1965) Avocat et juriste.
 Francesco Carnelutti (1936 - 2015), acteur italien.
 Valentina Carnelutti (1973 -  ), fille de Francesco Carnelutti, Réalisatrice et actrice italienne.

Patronyme italien